Sweet Love (canção de Anita Baker)
Sweet Love (canção de Chris Brown)
Sweet Love (canção de Espen Lind)

Desambiguação